Gaetano Cantoni – architetto svizzero
Gaetano Cantoni – agronomo italiano